Obabika Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Obabika Lake, Kenora District, sjö i Ontario, 
 Obabika Lake, Nipissing District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar